Кам'яна балка — стоянка стародавніх людей, від якої пішла назва кам'янобалківська культура
Села України:
 Кам'яна Балка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Кам'яна Балка — Миколаївська область, Первомайський район
 Кам'яна Балка — Миколаївська область, Миколаївський район

Див. також 
 Кам'яна